Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Nadia Petrova e Meghann Shaughnessy che hanno battuto in finale Janette Husárová e Conchita Martínez 6-2, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (semifinali)
 Svetlana Kuznecova /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Cara Black /  Liezel Huber (quarti di finale)
 Nadia Petrova /  Meghann Shaughnessy (Campionesse)

 Janette Husárová /  Conchita Martínez (finale)
 Els Callens /  Petra Mandula (secondo turno)
 Li Ting /  Sun Tiantian (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 2004